Filippo Gentiloni Silveri – giornalista, insegnante e saggista italiano
 Paolo Gentiloni Silveri – politico e giornalista italiano
 Umberto Gentiloni Silveri – storico e accademico italiano